Gueinzius ist der Familienname von

 Christian Gueinzius, siehe Christian Gueintz (1592–1650), Pädagoge und Grammatiker der Barockzeit
 Heinrich Gueinzius (1794–1871), preußischer Generalleutnant
 Wilhelm Gueinzius (1813–1874), deutscher Pharmazeut und Naturforscher